Eldtickesläktet (Phellinus) är ett släkte av svampar. Phellinus ingår i familjen Hymenochaetaceae, ordningen Hymenochaetales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar och beskrevs av den franske mykologen Lucien Quélet 1886.

Källor

Externa länkar 

Basidiesvampar
Phellinus